Holubînka (în ) este localitatea de reședință a comunei Holubînka din raionul Bahciîsarai, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Holubînka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Holubiînka, Holubiînka
Holubiînka, Holubiînka, Bahciiîsarai
Holubiînka, Holubiînka, Bahciiîsarai, Crimeea